Oscar Alejandro Pérez Martínez (Valencia, Venezuela, 14 de octubre de 1986) conocido artísticamente como Oscar Alejandro es un youtuber, periodista, conductor de televisión y locutor de radio venezolano.

Biografía
Estudió Comunicación Social, mención Audiovisual en la Universidad Arturo Michelena. Comenzó en los medios de comunicación desde muy temprana edad. Desde 1992 hasta 1995 participó en varios unitarios para NCTV Canal 36, entre ellos “Una Canción de Navidad”. En 1999 fue la imagen de la preventa de Telecaribe Canal 66. Sus primeros pasos en la radio los dio en La Mega de Valencia 95.7 FM en el año 2002, en los programas Zoociedad Mega, y Alta Tensión. Durante 2004 participó como co-presentador de “Rueda Libre” en WOAO 88.1 FM. Desde abril hasta noviembre de 2005, condujo y produjo “A 50 kilómetros” un espacio musical en La 96.7 FM, y desde septiembre de ese mismo año regresó a La Mega de Valencia para ser el conductor y productor de Comiendo Flecha, programa que perduró en el aire hasta julio de 2008.
Ha trabajado para diferentes canales como, Venevision y EvTv (Miami)

En agosto de ese mismo año se muda a Caracas e ingresa a Venevision. Sus inicios fueron en la producción de los programas informativos Opinión Meridiana, Al Descubierto, El Parlamento, Noticiero Venevision, Operativos Democracia y Encuentro Con Los Estudiantes, en este último desempeñó el rol de Reportero durante el año 2011. Ese mismo año, fue promovido a la Vicepresidencia de Variedades para formar parte de la producción del show humorístico con más sintonía de Venezuela: ¡A Que Te Ríes! En 2012 ¡A Que Te Ríes! le da la oportunidad de desempeñar un rol inédito: ser el primer reportero de un show humorístico en la historia de la televisión nacional. Como corresponsal del humor, Oscar tuvo la responsabilidad de cubrir los eventos más importantes relacionados con la comicidad que sucedan en Venezuela. El Canal de La Colina también le brindó la oportunidad de ser «la voz de Venevisión» durante diciembre de 2011, supliendo las legendarias locuciones de Winston Vallenilla, voz oficial de dicha planta televisiva desde hace más de 40 años, durante sus vacaciones navideñas.

Actualmente tiene un canal de YouTube con más de un millón de seguidores, además de conducir su propio programa en formato de pódcast llamado «Demasiado transparente».

Durante su estadía en la capital venezolana, Óscar Alejandro también resultó finalista del concurso “El Nuevo Rostro Banesco”, organizado por dicha institución financiera, en la que tuvo la responsabilidad de ser la imagen del banco para sus Redes Sociales. Gracias al apoyo de las agencias publicitarias JWT y Drafft FCB, también ha prestado su voz para identificar prestigiosas marcas como Maltín Polar y Vippo, “La billetera móvil”.
 
En enero de 2015 decide internacionalizar su carrera y establece su residencia en la ciudad de Miami, Florida donde ingresa al equipo de Luis Luyando Management como Coordinador de Casting de la agencia del reconocido manager de artistas. En 2016 se lanza a la conquista de los web shows, al lanzar "Rápido y Curioso", y "Vivir en Estados Unidos" 2 series de micros disponibles en YouTube. Dice extrañar la radio, de la que guarda los mejores recuerdos y espera retomar la conducción de un espacio musical muy pronto.

Participó en el programa Caso Cerrado de la Dra. Polo, transmitido a toda América Latina por la cadena Telemundo, calificando su experiencia como «humillante y horrible».

Premios
Óscar Alejandro ha recibido el botón de plata de parte de Youtube por superar los 100.000 subscriptores en esta plataforma y también recibió el botón de oro por superar el 1.000.000 de suscriptores el 14 de octubre del 2021.

En 2018 gana el «YouTube Next Up» en Los Ángeles, California. Durante una semana los ganadores aprenden técnicas de grabación, edición, además de recibir coaching para generar contendido viral, y aprenden, además, cómo funciona por dentro el gigante de los videos por internet, para que estos conocimientos los consoliden como las nuevas estrellas de los videos en línea y sus canales alcancen un nuevo nivel.

Vida privada
Óscar Alejandro ha declarado abiertamente en varias ocasiones ser parte de la comunidad LGBTQ. Actualmente reside en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Véase también 

 Luisito Comunica
 Javier Cardenas
 Alan Estrada

Referencias

Enlaces externos 

Personas vivas
Emigrantes venezolanos hacia Estados Unidos
Personas LGBT de Venezuela
Periodistas de Venezuela
Locutores de Venezuela
Valencianos (Venezuela)